est une expression anglaise signifiant « le dernier homme debout ». Elle peut faire référence à :

Cinéma 

 , titre original de Dernier Recours, film américain de Walter Hill sorti en 1996.

Roman 

 , roman de David Baldacci publié en 2001.

Télévision

Série télévisée 

 , série télévisée australienne diffusée du  au  sur  ;
 , titre original des Défis du bout du Monde, série télévisée britannique diffusée du  au  sur  ;
 , série télévisée américaine diffusée à partir du  sur , diffusée sur FOX depuis le .

Épisode 

 , titre original du  de la  de  ;
 , titre original du  de la  de  ;
 , titre original du  de la  de  : L'Enfer du crime () ;
 , titre original du  de  ;
 , titre original du  de la 1 saison de  ;
 , titre original de Chasse à l'homme,  de la 1 saison de  ;
 , titre original du  de la 1 saison de  ;
 , titre original de Haute trahison, 1 épisode de la  de NCIS : Enquêtes spéciales () ;
 , titre original du Dernier Homme debout,  de la 1 saison de  ;
 , titre original du  de la 1 saison de  ;
 , titre original dExtrêmes duels,  de la 1 saison de Traque sur Internet () ;
 , titre original du  de la  d ;
 , titre original dÀ chacun son passé,  de la  de  () ;
 , titre original du  de la  de Solved.

 Musique 

 Chanson 

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .

 Album 

 , album d'E-Type sorti le  ;
 , album de Jerry Lee Lewis sorti le  ;
 , album de MC Eiht sorti le  ;
 , album de  sorti le .

 Jeu vidéo 
En jeu vidéo, le last man standing''''' est un mode de jeu que l'on retrouve notamment dans les jeux de tir multijoueur dans lequel le dernier joueur à rester en vie gagne la partie.

Voir aussi